The Resort – nome alternativo usato dal gruppo musicale street punk britannico The Last Resort
 The Resort – film horror del 2021 diretto da Taylor Chien
 The Resort – serie televisiva statunitense distribuita su Peacock TV a partire dal 2022

Pagine correlate 
 Resort (disambigua)